Carcelén steht für:

 Carcelén (Albacete), Gemeinde in der Provinz Albacete, Spanien
 Carcelén (Quito), Stadtteil von Quito sowie Parroquia urbana im Kanton Quito, Provinz Pichincha, Ecuador

Carcelén ist der Familienname folgender Personen:

 Roberto Carcelén, peruanischer Skilangläufer